Кантемо има више значења:

 Кантемо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кантемо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кантемо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кантемо (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кантемо (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику